Municipio de Durham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Durham (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Durham (condado de Durham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Durham.
 Municipio de Durham (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Durham (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Durham (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Durham (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.